Clara Zetkin (née Clara Eißner), 1857-1933, enseignante, journaliste et femme politique marxiste allemande, figure historique du féminisme socialiste ;
 Constantin Zetkin (aussi appelé Kostja Zetkin), 1885-1980, médecin, économiste et homme politique allemand, fils de Clara Zetkin ;
 Maxime Zetkin, 1883-1965, homme politique et chirurgien allemand, autre fils de Clara Zetkin ;
 Ossip Zetkin, 1850-1889, révolutionnaire socialiste russe, compagnon de Clara Zetkin.

Homonymie de patronyme